Bièvre (gemeente), een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen
Bièvre (rivier), een rivier in Frankrijk